

Anime e fumetti 
 King Arthur – personaggio dei fumetti apparso nelle pubblicazioni Action Comics (1955) e Marvel Comics (dal 1963)
 Arthur King – personaggio del fumetto italiano
 La spada di King Arthur – serie anime della Toei Animation

Cinema 
 King Arthur – film del 2004, diretto da Antoine Fuqua
 King Arthur - Il potere della spada (King Arthur: Legend of the Sword) – film del 2017 diretto da Guy Ritchie

Musica 
 King Arthur – opera del 1691 di John Dryden e Henry Purcell

Teatro
 King Arthur – opera teatrale di Laurence Binyon (1923), con la musica di Edward Elgar 
 King Arthur – opera teatrale di D. G. Bridson (1937), con la musica di Benjamin Britten
 King Arthur – opera teatrale di J. C. Carr (1895), con la musica di Arthur Sullivan

Trasporti 
 Locomotive della classe King Arthur – locomotive della London and South Western Railway

Videogiochi 
 King Arthur – videogioco basato sul film

Pagine correlate 
Artù (disambigua)